Molekulska formula -{CAgNO}- se može odnositi na:

 Srebro cijanat
 Srebro fulminat